

Geografia

Brasile

Alagoas
 São José da Laje
 São José da Tapera

Bahia
 São José da Vitória
 São José do Jacuípe

Espírito Santo
 São José do Calçado

Maranhão
 São José de Ribamar
 São José dos Basílios

Minas Gerais
 São José da Barra
 São José da Lapa
 São José da Safira
 São José da Varginha
 São José do Alegre
 São José do Goiabal
 São José do Jacuri
 São José do Mantimento

Mato Grosso
 São José dos Quatro Marcos
 São José do Povo
 São José do Rio Claro
 São José do Xingu

Paraíba
 São José da Lagoa Tapada
 São José de Caiana
 São José de Espinharas
 São José de Piranhas
 São José de Princesa
 São José do Belmonte
 São José do Bonfim
 São José do Brejo do Cruz
 São José do Egito
 São José do Sabugi
 São José dos Cordeiros
 São José dos Ramos

Pernambuco
 São José da Coroa Grande

Piauí
 São José do Peixe
 São José do Piauí

Paraná
 São José da Boa Vista
 São José das Palmeiras
 São José dos Pinhais

Rio de Janeiro
 São José de Ubá
 São José do Vale do Rio Preto

Rio Grande do Norte
 São José de Mipibu
 São José do Campestre
 São José do Seridó

Rio Grande do Sul
 São José das Missões
 São José do Herval
 São José do Hortêncio
 São José do Inhacorá
 São José do Norte
 São José do Ouro
 São José do Sul
 São José dos Ausentes

Santa Catarina 
 São José
 São José do Cedro
 São José do Cerrito

San Paolo
 São José da Bela Vista
 São José do Barreiro
 São José do Rio Pardo
 São José do Rio Preto
 São José dos Campos

Portogallo 
 São José
 São José
 São José

Calcio
 São José Esporte Clube – società di calcio brasiliana di São José dos Campos
 São José Esporte Clube (femminile) – società di calcio brasiliana di São José dos Campos
 Sociedade Esportiva e Recreativa São José – società di calcio brasiliana di Macapá

Altro 
 São José – caracca portoghese